Jalpaiguri ist der Name für
 Jalpaiguri (Division), eine Division im indischen Bundesstaat Westbengalen.
 Jalpaiguri (Distrikt), der größte Distrikt der Division Jalpaiguri des indischen Bundesstaates Westbengalen
 Jalpaiguri (Stadt), Sitz der Verwaltung für gleichnamige Division